Une feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle représente ainsi dans le vocabulaire courant la feuille d'un arbre, la feuille d'une plante verte ou en général dans une approche botanique, la feuille ou unité foliaire, caduque ou persistante, pérenne ou à durée programmée, d'une créature végétale, dont l'assemblage ou la réunion constitue le feuillage végétal. 
Le mot feuille peut également désigner :
 jadis en botanique, un pétale de fleur, en particulier de rose,
 en informatique et en théorie des graphes, un nœud d'un arbre qui n'a pas de fils,
 en argot, une oreille et son organe auditif (être dur de la feuille),
 en argot, peut se dire d'une personne méprisable du fait de son comportement contestable et particulièrement inapproprié. Peut être en fait appliqué à tout comportement que l'on souhaite critiquer, qu'il soit moralement juste ou non.

Le mot Feuille est aussi un élément de noms de lieux :
Saint-Priest-la-Feuille, commune française du département de la Creuse

Matériau en feuille 
Dans le monde physique, feuille désigne une mince couche d’une matière suffisamment stable ou d’un matériau compact, par exemple:
 une feuille de métal laminable, la feuille d'aluminium
 une feuille de matière macromoléculaire, souvent appelée couche fine ou feuillet, pellicule ou film, 
 plus communément une feuille de papier. Le matériau papier est très souvent associé aux termes de feuille, de folio, de feuillet. Par extension une feuille peut désigner :
 une page de livre, la feuille détachable de l'éphéméride...
 un journal ou un petit magazine, parfois vu péjorativement en feuille de chou,
 tout document peu épais, une feuille de calcul, une feuille mémoire
 un acte légal ou de contrôle interne à l'entreprise pouvant n’être constitué que d’une page ("feuille de paye", feuille de route pour les routiers, feuille de livraison...). 
 la feuille de route, en langage militaire, soit l'ordre de rejoindre, assorti d'un itinéraire.
 la feuille de soins, équivalent d'une facture, délivrée par un professionnel de la santé,
 une feuille d'autocollants, une feuille adhésive...
 une feuille de timbres, forme de vente des timbres-poste.
 ...

Voir aussi

Arts, emblèmes et symboles
Feuille d'acanthe, ornement sculptural
Feuille aldine, ornement typographique.
Feuille d'érable, un des emblèmes officiels du Canada
Feuille de vigne, voile de pudeur sur une action ou une chose embarrassante ou déplaisant

Botanique
Achillée mille-feuilles, nom vernaculaire de Achillea millefolium.
Légume-feuille, légume dont la partie consommée correspond à la feuille de la plante
Feuille dure, nom vernaculaire de l'ambaville bâtard (Phylica nitida).

Cinéma et télévision
Feuille d'exposition, outil de l'animation décrivant pour chaque plan d'un film, image par image, les décors, objets ou dessin et leur ordonnancement, ainsi que les bruitages et dialogues.
Feuilles d'automne (Autumn Leaves), film américain.
La Feuille au vent, émission de télévision québécoise

Érotisme
Feuille de rose ou anulingus, caresse de la région anale avec la langue.

Gastronomie
Feuille de Dreux, fromage français fabriqué en Eure-et-Loir.
Feuilles de vigne farcies, mets traditionnel dans les cuisines des régions de l'ancien Empire Ottoman et des pays circassiens.
Mille-feuille, pièce de pâtisserie.
Sauce feuille, sauce à base de feuilles, utilisée en Côte d'Ivoire

Informatique
Feuille de calcul, matrice mathématique, table (ou grille) d'informations, la plupart du temps financières, traitée par un tableur.
Feuille de style, ensemble d'attributs de caractères et de formats de paragraphes pouvant être appliqués en une seule opération à un ou plusieurs paragraphes.
Feuilles de style en cascade (CSS, Cascading Style Sheets),  langage informatique servant à décrire la présentation des documents HTML et XML.

Jeux
Pierre-feuille-ciseaux, jeu où les adversaires s'affrontent en symbolisant l'un des trois objets avec la main.
 Feuille, enseigne de cartes à jouer, l'une des quatre enseignes germaniques avec le cœur, le gland et le grelot.

Littérature
Feuille d’Or de la ville de Nancy, prix littéraire.

Musique
Feuille à feuille, album studio de Serge Lama.

Presse
 La Feuille:
 Journal publié par Zo d'Axa de 1897 à 1899.
 Journal créé en 1976, appartenant à la presse alternative.

Société
Société de la Double Feuille, secrète militaire japonaise

Techniques
 Feuille de boucher, couteau utilisé par les bouchers pour débiter les carcasses.
Feuille de laurier, outil préhistorique de pierre taillée.

Toponymie
Rivière aux Feuilles, située dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Aux-Feuilles (Ungava), situé dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Zoologie
Tortue feuille d'Annam, nom vernaculaire d’Annamemys annamensis, petite espèce de tortue du Viêt Nam

Article connexe